Виктор Леонидович Шибанов (род. 7 марта 1962, д. Котнырево, Глазовский район, Удмуртская АССР, СССР) — российский и удмуртский , , учёный-. Кандидат филологических наук (1990). Член Союза писателей РФ (1993). Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики (2004). Лауреат премии газеты «Литературная Россия» (2002),  Государственной премии Удмуртской Республики (2007).

Биография 
Виктор Леонидович Шибанов родился 7 марта 1962 года в деревне Котнырево Глазовского района Удмуртии. Учился в Кочишевской средней школе.

В 1984 году с отличием окончил филологический факультет Удмуртского госуниверситета. Студентом 4-го курса выпустил первый сборник стихов «Выль ужъёсы о:тё» («От дела к делу»). Пройдя годичную стажировку в Ленинградском государственном университете, поступил в его очную аспирантуру (1985 — 1990). Служил в армии (1986). В 1988 году выпустил второй сборник стихов «Сюлэмам шунды» («В сердце моём солнце»). В 1990 году в Екатеринбурге в Уральском государственном университете защитил кандидатскую диссертацию на тему «Поэзия В. Соколова (проблематика и поэтика)».

Виктор Леонидович активный участник финно—угорских писательских конгрессов в Эстонии, Венгрии, Удмуртии. Стажировался в Хельсинки (1997). В 1996 году был избран в Правление международной ассоциации финно—угорских писателей. С 2001 года — член Правления Союза писателей Удмуртии.

Виктор Леонидович Шибанов выступает как критик, занимается переводами произведений русских, марийских, мордовских, эстонских, финских, немецких, ингушских авторов. Его стихотворения переведены и напечатаны в Эстонии, Финляндии, Венгрии, Франции.

Живёт и работает в Ижевске.

Библиография 
 Виктор Шибанов От дела к делу: Стихи. — Ижевск: Удмуртия, 1982. — 27 с.
 Виктор Шибанов Поэзия Владимира Соколова: проблематика и поэтика: диссертация… кандидата филологических наук: 10.01.02. — Ленинград, 1990. — 194 с.
 Виктор Шибанов Возвращаюсь в Уйшор: Стихи. — Ижевск: Удмуртия, 1991. — 70 с. — ISBN 5-7659-0213-X
 Виктор Шибанов Удивительный мир поэзии: Анализ лирич. текста. — Ижевск: Удмуртия, 1994. — 87 с. — ISBN 5-7659-0515-3 
 Виктор Шибанов Словарь физических терминов на удмуртском языке для общеобразовательных школ = Огъядышетсконъя шоръёзо школаослы удмурт кылыл физикая удыскылъёсын кыллюкам. — Сыктывкар [и др.]: Ассоц. финно-угорских ун-тов; Бадачоньтомай (Венгрия): NH Collegium fenno-ugristarum, 2011. — 46 с. (Школьная терминология = Terminologia scholaris / Ассоц. финно-угорских ун-тов, NH Collegium fenno-ugristarum, ISSN 2061-5647) ISBN 978-963-9876-64-4

Примечания

Литература 
 Виктор Леонидович Шибанов. Российская государственная библиотека
 
 
 

Выпускники Удмуртского государственного университета
Преподаватели Удмуртского государственного университета
Заслуженные работники культуры Удмуртской Республики
Члены Союза писателей России
Лауреаты государственной премии Удмуртской Республики